Баданина — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Баданина, Елена Владимировна (род. 1992) — российская биатлонистка.
 Баданина, Татьяна Васильевна (род. 1955) — российский художник, живописец, график.